Амос () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 12.671 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 12.671 становника, што је за 0,7% више у односу на попис из 2006. када је регистровано 12.584 житеља.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади